

События 
 66-е Олимпийские игры. Шестая и последняя победа Милона.
 Неудачная экспедиция персов против племён Дуная.
 Дарий позволил иудеям завершить восстановление храма в Иерусалиме.
 Завоевание персами Пенджаба

Китай 
 26-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 В 1 луне был похоронен сунский Юань-гун.
 В 3 луне луский гун поселился в Юнь.
 Летом луский князь с помощью циских войск осадил Чэн.
 Летом циский гун приказал не принимать даров от Лу. Тогда луские сановники Шэнь Фэн и Жу Цзя пообещали циским сановникам Гао Хэ и Цзы Цзяну 5000 юй зерна в дар. Тогда Цзы Цзян произнёс речь перед циским князем, доказывая, что небо отвернулось от луского гуна, ибо умерли помогавшие ему Юань-гун и Шусунь Чжао-цзы, и циский князь отказался помогать гуну.
 В Ци замечена комета на северо-востоке. Цзин-гун посчитал, что она предрекает его смерть, но Янь-цзи скептически оценил его слова и посоветовал помогать народу. Янь-цзи предрёк, что нужно опасаться рода Тянь, который имеет заслуги.
 Осенью князья Ци, Лу, Цзюй, Чжу и Малого Ци заключили договор в Чжуань-лин, после чего луский князь вновь поселился в Юнь.
 Зимой (согласно «Чуньцю», в 9 луне, в день гэн-шэнь) умер царь Чу Пин-ван. Хотели поставить у власти сводного брата Пин-вана Цзы-си, но он не согласился. Поставили у власти маленького сына княгини из Цинь Чжэня (Чжао-ван, эра правления 515—489).
 Цзиньские вельможи Чжи Ли и Чжао Ян, возглавив князей, ввели чжоуского вана в Ванчэн (столицу, либо Чэнчжоу) в 10 луне, а Цзы Чжао стал его подчинённым, после чего (согласно «Чуньцю») бежал в Чу.
 Клан Инь, Шао-бо, Мао-бо и ван-цзы Чао (царевич Чжао) бежали в Чу.

См. также

Примечания